Талисма́н ( «посвящение, чары») — магический предмет или животное, назначением которого, согласно суеверным представлениям, является принесение счастья и удачи его владельцу.

Считается, что талисманы могут приносить удачу, предупреждать об опасности, улучшать самочувствие и т. п. Также считается, что талисман, плохо настроенный на хозяина, может представлять серьёзную угрозу, равно как и чужие талисманы. Талисманом может являться любой предмет, от ювелирного украшения до куска камня или обрезка коры дерева или животное. Однако особенно часто в этом качестве выступают драгоценные и полудрагоценные камни.

В качестве талисманов люди могут использовать как артефакты (то есть предметы, изготовленные человеком), так и естественные предметы (например, корни, куски янтаря, раковины, необычные камни). Талисманом также может быть некий персонаж или животное. Спортивные команды и музыкальные группы часто используют неких персонажей в качестве своих символов-«талисманов». Одни талисманы создаются на конкретную опасность или ситуацию (например, победу в состязании), другие предназначены для помощи в любой ситуации (ладанки, крестики). Некоторые талисманы  заговорены колдуном, ведьмой, шаманом и т. п., другие — нет (например, подковы на счастье).

В западном эзотеризме изготовление амулетов и талисманов является частью астральной или небесной магии, направленной на низведение определённых астральных токов и излучений в материальные тела.

Отличия терминов «талисман», «амулет», «оберег», «апотропей» 
Слова амулет, оберег, апотропей, талисман обычно используются как синонимы и во многих словарях указаны, как синонимы. Однако, некоторые словари указывают на оттенки значений:

Амулет () — предмет, который, по суеверным представлениям, способен охранять его владельца от бедствий. Кроме того, в словарях Ожегова и Ушакова упоминается, что амулет носят на теле.

Оберег (от глагола: «оберегать») — предмет, источник отгонной магии, обладающий, по суеверным представлениям, колдовской способностью оберегать его владельца от разных бедствий. В словаре Ожегова есть пример «Подкова над дверью — оберег дому», показывающий, что не всякий оберег носят с собой. В широком смысле к оберегам относят не только предметы, но и, например, заговоры. Согласно Словарю Даля: «„Оберег“ — заговоры, зачурания, слова и обряд от порчи, уроки; наговор, нашепты, для разрушения или недопущения вредных чар; талисман, ладанка, привеска от сглазу, от огня, воды, змеи, падежа, порчи свадеб, болезней и пр.»

Апотропей ( — отвращающий беду) — магический предмет, которому в древности приписывали свойства оберегать людей, животных, жилища от злых сил, источник отгонной магии. Понятия оберег и апотропей близки, вплоть до полного отождествления. В БСЭ в качестве примеров апотропеев перечисляются не только нательные амулеты, но и архитектурные рельефы в виде звериных морд.

Талисман ( — посвящение, чары, заклинание) — предмет, который, по суеверным представлениям, приносит счастье, удачу. Служит также оберегом. В словарях Ожегова и Ушакова также упомянута удача. В этих словарях не упоминается ношение талисмана на теле. Таким образом, талисман — наиболее общее понятие: талисманы могут нести не только защитную функцию, но и приносить успех; одни талисманы носятся на теле, другие — нет (например, талисманом может быть животное).

Авторы разных фантастических художественных произведений и руководств по магии могут использовать эти слова как неразличимые синонимы, а могут придавать им разный смысл, не обязательно совпадающий со словарным.

В иностранных языках слова, обозначающие «амулет» и «талисман» также могут как быть синонимами, так и отличаться по значению; эти отличия могут не совпадать с таковыми в русском языке.

Отношение христианской церкви к талисманам 
Христианская церковь крайне отрицательно относится к талисманам, причисляя их к атрибутам магии, считая их узами души для человека, а носящих талисманы, согласно христианскому учению, необходимо отлучать от Церкви. Это отношение было изложено ещё в раннем христианстве, в IV веке Лаодикийский собор принял 36 канон, строго запрещающий талисманы, правила этого собора стали Канонами Церкви, в этом каноне сказано:

Предохранилища (;  от  — несущий охрану; ) — это талисманы.

Тому же учит и Иоанн Златоуст, говоря о том, что нельзя на новокрещённых младенцев надевать никакие талисманы или амулеты: «тогда как не следует возлагать на младенца ничего другого, кроме спасительного креста».

Примечания

Литература

Ссылки 

 Т. Николаева, А. Чернецов. Древнерусские амулеты-змеевики; И. Переседов. Об амулетах-змеевиках и их связи с нательными крестами
 Древнеегипетские амулеты